ZfJ ist die Abkürzung für
 Zentralblatt für Jugendrecht, eine ehemalige deutsche juristische Fachzeitschrift für das Familienrecht
 Zeitschrift für Jugendkunde, eine ehemalige Fachzeitschrift für Jugendforschung

Abkürzung